

Лосінець — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Лосінець — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Лосінець — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лосінець — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства